Fronte popolare (Front populaire) – coalizione politica francese
Front Populaire – stazione della metropolitana di Parigi

Pagine correlate 

Fronte Popolare (disambigua)